Zimmerman steht für:
 Zimmerman (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Zimmerman Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Zimmerman-Traxler-Modell, Modell zur Erklärung des stereochemischen Verlaufes von organischen Reaktionen
 Zimmerman-Verzeichnis, Werkliste des englischen Komponisten Henry Purcell

Zimmerman ist der Name folgender 

geografischer Objekte:
 Zimmerman Island, Insel der Windmill-Inseln, Wilkesland, Antarktika
 Mount Zimmerman, Berg im Viktorialand, Antarktika

astronomischer Objekte:
 (3100) Zimmerman, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Zimmermann